Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 296 dans le monde.

 Route fédérale 296 en Allemagne
 Route 296 au Québec, Canada
 Interstate 296 aux États-Unis
 Route régionale 296 en Finlande
 Route nationale 296 en France